Меняйлово — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, центр Меняйловского сельского поселения.

Описание 
Расположено в восточной части области, в 12 км к юго-востоку от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
Хутор «Миняйлов» был основан во второй половине XVIII века. По документам 5-й ревизии (1795 г.) в х. Миняйлове Алексеевской вотчины графа Н.П. Шереметева - «63 души мужск. пола».

В 1859 году - Бирюченского уезда «хутор владельческий Миняйлов при Шередекином урочище» «по правую сторону большого почтового тракта от г. Бирюча до г. Острогожска» - 52 двора, 429 жителей (213 муж., 216 жен.). 

В 1862 г. в Меняйлове построили на каменном фундаменте деревянный молитвенный дом и хутор стал слободой. 

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "слобода Мѣняйлова" Щербаковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 405, число дворов — 62.

Образование 
В селе действует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Меняйловская основная общеобразовательная школа».

Памятники и мемориалы 
Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)